Feek ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Feek (* 1975), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler und -Trainer
 Joey Feek (1975–2016), US-amerikanische Country-Sängerin
 Rory Feek (* 1965), US-amerikanischer Singer-Songwriter